Die Liste von Flüssen in Paraná nennt Flüsse in der Südregion von Brasilien, die innerhalb des Bundesstaats Paraná oder an seinen Grenzen fließen.

Flüsse 
In Klammern werden einzelne Anrainer-Munizipien sowie die aufnehmenden Flüsse genannt.

A 
 Rio Açu
 Rio Açungui
 Rio Adelaide
 Rio Aldeia
 Rio Alegre
 Rio Alonso
 Rio Andrada
 Rio das Antas (Capivari)
 Rio das Antas (⇒ Rio Tibaji; Fernandes Pinheiro, Irati)
 Rio das Antas (⇒ Rio Tibaji; Curiúva, Telêmaco Borba)
 Rio das Antas (Oberer Ivaí)
 Rio das Antas (Unterer Ivaí)
 Rio Apucarana (⇒ Rio Tibaji; Ortigueira (Paraná))
 Rio Apucaraninha (⇒ Rio Tibaji; Mauá da Serra, Tamarana)
 Rio Ararapira
 Rio Areia
 Rio da Areia (⇒ Rio Iguaçu; Cruz Machado, Pinhão)
 Rio Arruda

B 

 Rio Bacaetava
 Rio Bandeira (Mittlerer Piquiri)
 Rio Bandeira (Oberer Piquiri)
 Rio Bandeirantes do Norte (⇒ Rio Pirapó; Arapongas, Paranacity)
 Rio do Banho
 Rio Barabaqua
 Rio Barigui
 Rio Barra Grande
 Rio Barreiro
 Rio Belém
 Rio Belo
 Rio Benjamin Constant
 Rio Bonito
 Rio Borboleta
 Rio do Braço

C 

 Rio Cachoeira
 Rio Campo Real
 Rio Canguiri
 Rio Canoas
 Rio Cantu  (⇒ Rio Piquiri; Roncador, Palmital)
 Rio Capanema
 Rio Capão Grande
 Rio Capitanduva
 Rio Capivari (⇒ Rio Ribeira)
 Rio Capivari (Jaguariaíva)
 Rio Capivari (Tibaji)
 Rio Capivari-Mirim (Tibagi)
 Rio Capricórnio
 Rio Caracu
 Rio Carajá
 Rio Carantuva
 Rio Cascavel
 Rio Cascavelzinho
 Rio Cavernoso
 Rio Cercado
 Rio do Cerne
 Rio Charqueada
 Rio Chopim
 Rio Chopinzinho
 Rio Chupador
 Rio Cinco Voltas
 Rio das Cinzas
 Rio Claro (⇒ Iguaçu; Paulo Frontin)
 Rio das Cobras
 Rio do Cobre (⇒ Rio Piquiri; Irati, Cantagalo)
 Rio Conceição
 Rio Congonhas (⇒ Rio Tibaji; Uraí, Leópolis)
 Rio Corumbataí (⇒ Rio Ivaí; Fênix, Barbosa Feraz)
 Rio Cubatão
 Rio Cunhaporanga
 Rio Curralinho

E 

 Rio Encantado
 Rio Espingarda (⇒ Iguaçu; Porto Vitória)

F 

 Rio da Faca
 Rio Faisqueira
 Rio do Farias (⇒ Rio Jangada ⇒ Iguaçu; General Carneiro)
 Rio da Fartura
 Rio Floriano
 Rio Formoso
 Rio Fortaleza

G 

 Rio Goio-Bang
 Rio Goioerê
 Rio Gonçalves Dias
 Rio Guarani
 Rio Guararema
 Rio Guarauninha
 Rio Guaricanga

H 

 Rio Harmonia (Telêmaco Borba)

I 

 Rio Iapó
 Rio Igapó
 Rio Iguaçu
 Rio Imbaú
 Rio Imbauzinho
 Rio Imbituva
 Rio Imbituvão
 Rio dos Índios (⇒ Rio Ivaí; São Manoel do Paraná)
 Rio Ipiranga
 Rio Iporã
 Rio Iraí
 Rio Iratim (⇒ Iguaçu; General Carneiro)
 Rio Iratinzinho
 Rio Itapirapuã
 Rio Itararé
 Rio Itaúna
 Rio Itiberê
 Rio Ivaí
 Rio Ivaizinho

J 

 Rio Jacarezinho
 Rio Jacutinga (⇒ Rio Tibaji; Reserva, Imbaú)
 Rio Jaguariaíva
 Rio Jaguaricatu
 Rio Jangada (⇒ Rio Iguaçu; Porto Vitória, Bituruna)
 Rio Jararaca
 Rio Jordão
 Rio Jutuva

L 

 Lajeado Tucuiduva
 Rio Lajeado
 Rio Lajeado Grande (⇒ Rio Iratim ⇒ Iguaçu; General Carneiro)
 Rio Lajeado da Goiabeira (⇒ Rio Iratim ⇒ Iguaçu; General Carneiro)
 Rio Lajeado Grande dos Índios
 Rio Laranjal
 Rio Laranjeiras
 Rio Laranjinha
 Rio Lonqueador
 Rio das Lontras

M 

 Rio M'Boicy
 Rio Macaco
 Rio Macacos (⇒ Rio Iguaçu; Mallet)
 Rio Maciel (São José dos Pinhais)
 Rio Mamboré
 Rio Marrecas (Belo)
 Rio Marrecas (Santana)
 Rio Mato Rico
 Rio Maurício
 Rio do Meio
 Rio Melissa
 Rio Miringuava
 Rio Morro Grande
 Rio Mourão
 Rio Muguilhão

N 

 Rio Negro (⇒ Rio Iguaçu; São Mateus do Sul, Antônio Olinto)
 Rio Nhundiaquara

O 

 Rio Ocoí

P 

 Rio Passaúna
 Rio Palmital
 Rio Palmital
 Rio dos Papagaios
 Rio Paracaí
 Rio Paraná
 Rio Paranapanema
 Rio Parati
 Rio Passa Dois
 Rio Passa Três

 Rio Pato Branco
 Rio dos Patos
 Rio das Pedras (Guarapuava)
 Rio Pequeno
 Rio da Pescaria
 Rio Piên
 Rio Pimpão
 Rio Pinhão
 Rio Pinheiro Seco
 Rio Piquiri
 Rio Piraí
 Rio Piraí-Mirim
 Rio Pirapó
 Rio Piraquara
 Rio Pitanga
 Rio Pitangui
 Rio Poço Bonito
 Rio Ponta Grossa
 Rio Potinga (⇒ Rio Iguaçu; Irati, São Mateus do Sul)
 Rio da Prata
 Rio do Purgatório (São José dos Pinhais)
 Rio Puturã

Q 

 Rio Quati
 Rio Quebra-Perna (Ponta Grossa)

R 

 Rio Represa Grande
 Rio Ribeirinha
 Rio Ribeira de Iguape (⇒ Atlantik; Cerro Azul)
 Rio do Rocha

S 

 Rio do Sabão
 Rio Saí-Guaçu
 Rio do Salto
 Rio Santa Quitéria
 Rio Santana
 Rio Santa Rosa
 Rio Santo Antônio
 Rio São Francisco
 Rio São Francisco Falso (Braço Norte)
 Rio São Francisco Falso (Braço Sul)
 Rio São Jerônimo (⇒ Rio Tibaji; Nova Santa Bárbara)
 Rio São João
 Rio São João Surrá
 Rio São Lourenço
 Rio São Sebastião
 Rio Sapucaia
 Rio Siemens
 Rio Suruguá

T 

 Rio Tacaniça
 Rio Tagaçaba
 Rio Tapera
 Rio Tibaji
 Rio Timbó
 Rio Timbu
 Rio Toledo
 Rio Tormenta
 Rio Tourinho
 Rio Três Bocas
 Rio Tricolor  (⇒ Rio Piquiri; Luiziana)
 Rio Turvo

U 

 Rio Ubazinho
 Rio Urutago

V 

 Rio da Várzea
 Rio do Veado
 Rio Verde
 Rio Vermelho
 Rio Vitorino
 Rio Vorá

X 

 Rio Xambrê
 Rio Xarquinho

Águas 

 Rio Água Amarela
 Rio Água Branca
 Rio Água Quente
 Rio Águas Vermelhas

Arroios 

Arroio Uvaranal (⇒ Rio Tibaji; Telêmaco Borba)

Ribeirões 
Ribeirão Caiuá (⇒ Rio Paranapanema; Paranavai)
Ribeirão dos Jesuítas
Ribeirão Tapiracuí (⇒ Rio Ivaí; Cidade Gaúcha, Tapira)

Literatur

Weblinks 

Parana
!